L’Interloper est un super-héros évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics. Créé par le scénariste  et le dessinateur Don Perlin, le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comic book New Defenders () #147 en août 1985.

Biographie du personnage

Origines 
L’Interloper est un ermite appartenant à la race des Éternels de la Terre.

C'est le grand ennemi du Dragon de la Lune. Tous deux s'affrontèrent plusieurs fois au cours des siècles. Pour leur dernier combat, l'Interloper s'allia au roi Arthur et ses Chevaliers de la Table ronde.

Il passa ensuite des siècles, isolé dans la campagne sibérienne, où il fut un jour retrouvé par un homme à moitié fou. Il le prit sous son aile et lui enseigna la maîtrise de ses capacités psychiques. L'homme devint plus tard Manslaughter.

Parcours 
Un jour, l'Interloper sentit que le Dragon de la Lune s'était réveillé et partit au Nouveau-Mexique où il rencontra les Défenseurs. Ensemble, ils chassèrent le dragon.

À la fin du combat, alors que Dragon-lune et la Gargouille avaient été possédés par le monstre, l'Interloper, la Valkyrie, Andromeda et Manslaughter se sacrifièrent pour vaincre l'entité. Leurs âmes et le Dragon traversèrent la frontière du Pays des Morts, où ils restèrent piégés.

Le Docteur Strange transféra leurs âmes dans le corps de personnes tout juste décédées, pour une durée limitée, afin de combattre Erlik Khan. Ils rencontrèrent par la suite la Cape et l'Épée et affrontèrent . Puis le Docteur les renvoya dans leur dimension-piège. Là-bas, ils luttèrent contre l'influence néfaste du Dragon de la Lune, et pour les remercier, les  les ramenèrent à la vie.

L'Interloper revint sur terre sous la forme d'un routier nommé Will Fanshawe, une sorte d'ours-garou. Il combattit très vite les Esprits de l'Air, de la Terre et de l'Eau.

Finalement, lui et les Défenseurs retrouvèrent le Dragon de la Lune, caché à Manchester. Le Cercle du Dragon réussit enfin à le vaincre.

On ignore ce qu'il est devenu depuis.

Pouvoirs et capacités 
L’Interloper possède tous les pouvoirs propres à son espèce, celle des Éternels de la Terre.

 D'une stature énorme et pesant plus de , il peut soulever 40 tonnes.
 Il possède la Cape de Peur, un artéfact qui empêche les humains de le regarder ou de l'approcher.
 Un don spécial lui permet de traquer le Dragon de la Lune.

Notes et références

Liens externes 
 L'Intrus sur Marvel-world.com
  Interloper sur Comic Vine

Super-héros Marvel
Éternel

en:List of Marvel Comics characters: I#Interloper